Seebergen steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, siehe Seebergen (Drei Gleichen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Lilienthal, Landkreis Osterholz, Niedersachsen, siehe Seebergen (Lilienthal)